Чемпіонат світу з хокею із шайбою 2008 — чемпіонат світу з хокею із шайбою, який проходив у Австрії та Японії.

Група А

Таблиця

Результати

Група В

Таблиця

Результати

Підсумкова таблиця

Посилання  
 Архів  
 Архів   
 Архів  
 Архів 
 Статистика групи А 
 Статистика групи В 

2008 у хокеї з шайбою
Чемпіонати світу з хокею із шайбою
2008 в Австрії
Квітень 2008